Салтыковский сельский округ

Кировская область 

 Салтыковский сельский округ Слободского района (упразднён)

Рязанская область 

 Салтыковский сельский округ Ряжского района (до 2006 года)
 Салтыковский сельский округ Сасовского района (до 2006 года)